Arquata del Tronto – comune italiano in provincia di Ascoli Piceno.
Arquata Scrivia – comune italiano in provincia di Alessandria.